Cooperella är ett släkte av musslor. Cooperella ingår i familjen Petricolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Cooperella